Cervini — триба парнокопитних ссавців з родини оленевих. Містить шість сучасних родів і кілька вимерлих. Передбачається, що останній спільний предок Cervini мав трикінцеві роги.

Філогенетика 
На основі Гілберта та ін. (2006):

Примітки 

Триби ссавців
Оленеві